Guntín puede referirse a varios lugares de Galicia:
Guntín, municipio de la provincia de Lugo.
Guntín, parroquia y localidad del municipio de Os Blancos, provincia de Orense.
Guntín, parroquia y localidad del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
Guntín de Pallares, parroquia y localidad del municipio de Guntín, provincia de Lugo.
Guntín, parroquia y localidad del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.